Gudniki (Korsze)
 Gudniki (Miłakowo)